Сердо́бская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сердобская улица — улица в Волгограде.
 Сердобская улица — улица в Пензе.
 Сердобская улица — улица в Самаре.
 Сердобская улица — улица в Саратове.